Dinos peut désigner :
 Dinos, un rappeur français ;
 Un dinos, un type de vase utilisé en Grèce antique ;
 Le Dinos du Peintre de la Gorgone, une céramique grecque antique datant du  siècle avant J.-C. et conservée au musée du Louvre.